Bjeliši este un oraș din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1042 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 790 de locuitori).

Demografie 
În orașul Bjeliši locuiesc 767 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,8 de ani (33,7 la bărbați și 35,8 la femei). În localitate sunt 359 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,90.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Bar
Orașe din Muntenegru